Cette page contient les pages d'homonymie de G10 et G-10.

Domaine militaire 
 HMS G10 un sous-marin de la Royal Navy ;
 HMS Pathfinder (G10), un destroyer de la Royal Navy.

Économie 
 G-10, un groupe de rencontre économique de 10 états ;
 G10, Un pôle métropolitain regroupant 10 communes et 10 EPCI autour de Reims.

Materiaux 
 , un tissage de fibre de verre coulé dans de la résine époxy, souvent utilisé pour la fabrication de circuits imprimés ou d'ailerons pour la planche à voile.

Médecine 
 Chorée de Huntington, d'après la classification internationale des maladies.

Photographie 
 Canon PowerShot G10, un appareil photo numérique de Canon.

Transports 
 G10 AL et ex-Prusse, un type de locomotive à vapeur ;
 Maxus G10, une automobile du constructeur chinois Maxus ;
  Route nationale slovène G10, une ancienne route nationale slovène.

Voir aussi 
 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres